Ди Че́нта () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Ди Чента, Джорджо (род. 1972) — итальянский лыжник, двукратный олимпийский чемпион
 Ди Чента, Мануэла (род. 1963) — итальянская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, политический деятель, бывший член МОК
 Ди Чента, Мартина (род. 2000) — итальянская лыжница, дочь Джорждо